Гаврыш — фамилия:
 Гаврыш, Иван Егорович — советский военный лётчик.
 Гаврыш, Игорь Иванович — российский виолочелист.